Nedre Karpaterna kan syfta på:
Nedre Karpaternas vojvodskap – i Polen
Zakarpattia oblast – i Ukraina

Se även
Karpaterna